Сезон 1988 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 51-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 7 березня по 19 листопада 1988 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Дніпро» (Дніпропетровськ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 2-ю в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Бомбардири 
 16 — Євген Шахов («Дніпро»), Олександр Бородюк («Динамо» М)
 15 — Михайло Русяєв («Локомотив»)
 12 — Сергій Родіонов («Спартак»)
 11 — Олег Протасов («Динамо» К)
 10 —  («Нефтчі»), Ігор Петров («Шахтар») 
 9 — Сергій Дмітрієв («Зеніт»), Володимир Гречнєв («Торпедо»), Армінас Нарбековас («Жальгіріс»), Гія Гурулі («Динамо» Тб), Андрій Рудаков («Торпедо»)

Ігри, голи 
У чемпіонаті брали участь п'ять українських команд. Нижче наведений список гравців, які виходили на поле і забивали м'ячі у ворота суперників.

«Дніпро»: Сергій Башкиров (29, 1), Едуард Сон (29, 8), Володимир Багмут (28, 2), Іван Вишневський (28), Євген Шахов (28, 16), Микола Кудрицький (27, 3), Олександр Сорокалет (27, 1), Валерій Городов (25, 18п), Олексій Чередник (24, 3), Сергій Пучков (22), Антон Шох (22, 1), Володимир Лютий (21, 9), Вадим Євтушенко (20), Ігор Шквирін (10, 2), Андрій Сидельников (8, 1), Володимир Геращенко (7), Вадим Тищенко (6), Сергій Краковський (4, 2п), Петер Нойштедтер (4), Олег Таран (4), Сергій Беженар (3), Віктор Рафальчук (2), Василь Сторчак (2), Петро Буц (1), Костянтин Єременко (1), Олег Кошелюк (1, 1), Юрій Леонов (1), Валентин Москвін (1), Євген Похлебаєв (1), Ігор Тютерев (1, 3п), Олег Федюков (1), Олександр Червоний (1). Тренер — Євген Кучеревський.

«Динамо» К: Анатолій Дем'яненко (30, 1), Василь Рац (30, 2), Геннадій Литовченко (29, 7), Олег Протасов (29, 11), Ігор Бєланов (27, 8), Олег Кузнецов (26, 1), Віктор Чанов (25, 16п), Андрій Баль (23), Олексій Михайличенко (23, 6), Сергій Шматоваленко (21), Володимир Безсонов (19), Олександр Заваров (18, 4), Ігор Корнієць (13), Сергій Балтача (12), Володимир Горілий (11, 1), Іван Яремчук (11), Андрій Канчельскіс (7, 1), Павло Яковенко (6, 1), Олександр Жидков (5, 3п), Сергій Погодін (3), Михайло Стельмах (1). Тренер — Валерій Лобановський.

«Шахтар»: Євген Драгунов (30, 2), Олег Смолянинов (30, 5), Сергій Ященко (29), Василь Євсєєв (28, 1), Олексій Кобозєв (28, 5), Валерій Гошкодеря (27), Сергій Свистун (27, 2), Олександр Сопко (25), Ігор Леонов (23), Ігор Петров (23, 10), Віктор Грачов (20, 1), Сергій Герасимець (19, 2), Михайло Олефіренко (19), Володимир Юрченко (18, 1), Сергій Золотницький (16, 15п), Сергій Шиповський (14, 13п), Юрій Гуляєв (4), Володимир Пархоменко (4), Віктор Онопко (3), Олег Рідний (2). Тренер — Анатолій Коньков.

«Металіст»: Ігор Якубовський (30, 6), Микола Романчук (27), Віктор Сусло (27, 1), Юрій Тарасов (27, 6), Олександр Іванов (26), Іван Панчишин (26), Олександр Баранов (25, 3), Борис Деркач (25, 3), Гурам Аджоєв (23, 2), Олег Деревинський (22), Ігор Кутепов (17, 18п), Юрій Сивуха (15, 18п), Олександр Єсипов (14, 1), Руслан Колоколов (14), Сергій Ралюченко (13, 4), Віктор Ващенко (11), Олег Морозов (11, 3), Леонід Буряк (7), Олександр Єней (7), Роман Хагба (7), Сергій Художилов (5), Віктор Яловський (5), Олег Бондар (2), Сергій Волкович (2), Ігор Талько (2). Тренер — Євген Лемешко.

«Чорноморець»: Володимир Плоскина (30, 1), Василь Іщак (29), Олег Імреков (26, 3), Геннадій Перепаденко (25, 4), Сергій Зірченко (24, 1), Сергій Третяк (24, 1), Сергій Гусєв (23, 1), Сергій Кузнецов (22, 1), Олександр Щербаков (22, 5), Віктор Гришко (20, 25п), Олександр Никифоров (20, 4), Юрій Секінаєв (20), Ігор Наконечний (16), Сергій Процюк (15, 3), Олександр Спіцин (15), Іван Жекю (12, 12п), Валентин Стрижаков (8), Андрій Телесненко (8), Олександр Гущин (6), Сергій Кожанов (6), Сергій Жарков (4), Володимир Єрьомін (3), Леонід Гайдаржи (1), Володимир Заярний (1), Вадим Каратаєв (1), Юрій Никифоров (1), Володимир Фінк (1). Тренер — Юрій Заболотний.

Результати матчів

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

88
СРСР